Le terme « Vénétie » peut faire référence à :

Toponymie

La région de la Vénétie, une région administrative italienne ;
 Le Frioul-Vénétie Julienne, une autre région administrative italienne limitrophe ;
 La région historique de Vénétie, comprenant les deux régions administratives précédentes ;
 Le  (« Trivénétie ») ou  (« Trois Vénéties »), région regroupant des territoires italies, slovènes et croates, composée de :
 La Vénétie euganéenne ;
 La Vénétie julienne ;
 La Vénétie tridentine ;

La localité de Venetie en Alaska ;

Autres 

 Les villas de Palladio en Vénétie, inscrites au patrimoine mondial ;
 Le royaume de Lombardie-Vénétie, un ancien État italien ;
 L'escargot de Vénétie (ou ), une espèce du genre .

Voir aussi